Als Maya-Klasse werden zwei Klassen japanischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Maya-Klasse (1886), eine Klasse von vier Kanonenbooten der Kaiserlich Japanischen Marine, welche zwischen 1888 und 1911 in Dienst standen
 Maya-Klasse (2018), eine Klasse von zwei Lenkwaffenzerstörern der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, die seit 2020 in Dienst ist